Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2001. годину.

Поредак

Референце 

2001
Музика у 2001.